Futbol Kluby Astana (, Futbol Kluby Astana), känd under förkortningarna FC Astana eller Astana, är en professionell fotbollsklubb från Astana i Kazakstan. Laget grundades 2009, och gick då under namnet Lokomotiv Astana fram till 2011 då laget bytte namn till Football Club Astana.

Laget vann Kazakstans högstaliga i fotboll för första gången 2014. Året därpå spelade man för första gången i Uefa Champions League 2015/2016, då man lyckades ta sig till huvudturneringens första gruppspelsomgång. Laget hade tidigare spelat i kvalomgångarna till Uefa Europa League 2013/2014 och 2014/2015.

Meriter 
Premjer Ligasy
Klubben var mästare (7): 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022
Silver (3): 2009, 2013, 2021

Cupen i fotboll 
 Cupmästare (3) 2010, 2012, 2016
Silver (1): 2015

Supercupen i fotboll
Supercup: (5): 2011, 2015, 2018, 2019, 2020
Silver (3): 2013, 2016, 2017

Placering tidigare säsonger

Trupp 2019
Uppdaterad: 8 april 2019

Kända spelare 
  Antonio Rukavina
  Junior Kabananga

Referenser

Externa länkar 
 Officiell webbplats
 uefa.com/FC Astana

Fotbollsklubbar i Kazakstan
Sportklubbar bildade 1967